Parasacco ima više značenja:
 Parasacco, Ferrara
 Parasacco, Pavia